Eberhard III van de Nordgau, Frankisch edelman (midden 9e eeuw)
 Everhard III van Franken, markgraaf en hertog van Franken (914/918-939)
 Everhard III van Württemberg (graaf), graaf van Württemberg (1392-1417)
 Everhard III van Württemberg (hertog), hertog van Württemberg (1628-1674)